Натуральне число 1410
 1410 рік до нашої ери
 1410 рік нашої ери